Die Sports Direct BDO World Trophy 2016 war die insgesamt 3. Ausgabe des von der BDO durchgeführten Darts-Major-Events, welches vom 28. bis zum 30. Mai 2016 im Lakeside Country Club in Frimley Green (England) ausgetragen wurde.

Die Titelverteidiger bei dem Turnier waren der Belgier Geert De Vos und die Engländerin Lisa Ashton. De Vos scheiterte diesmal bereits in der zweiten Runde am WM-Halbfinalisten Jamie Hughes. Den Titel sicherte sich am Ende erstmals der Engländer Darryl Fitton. Ashton konnte ihren Titel erfolgreich verteidigen.

Männer

Format & Qualifikation 
32 Spieler nahmen an dem Turnier teil. Über die Rangliste der BDO qualifizierten sich die 16 besten Spieler. Diese waren in der ersten Runde gesetzt. Ergänzt wurde das Teilnehmerfeld durch neun regionale Qualifikanten sowie die vier Sieger eines Qualifikationsturnieres. Zusätzlich wurden drei Wildcards vergeben. Diese restlichen 16 Spieler wurden den gesetzten Spielern zugelost.

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. Die erste Runde wurde im Modus Best of 11 legs und die zweite Runde im Modus Best of 13 legs ausgetragen. Für das Gewinnen des Viertelfinals waren anschließend maximal 15 legs notwendig, während im Halbfinale im Best of 21 legs-Modus gespielt wurde. Das Finale ging dann maximal über eine Distanz von Best of 25 legs.

Teilnehmer 
Top 16 der BDO-Rangliste

Play-Off Qualifikanten
  Ryan Joyce
  Barry Lynn
  Ross Montgomery
  Nick Kenny

Wildcards
  Ted Hankey
  Andy Fordham
  Jeff Smith
Regionale Qualifikanten
  Seigo Asada
  Peter Machin
  Madars Razma
  Tony O’Shea
  David Cameron
  Krzysztof Ratajski
  Craig Caldwell
  Jim Widmayer
  Roger Janssen

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 78.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse

Frauen

Format & Qualifikation 
Am Damenturnier nehmen wie in den vergangenen Jahren 16 Akteure teil. Die Top 8 der BDO Invitation Table ist dabei gesetzt. Die restlichen Spielerinnen wurden zugelost.

In Runde 1 wurde im Modus Best of 7 legs gespielt. Das Viertelfinale wurde im Modus Best of 9 legs und das Halbfinale im Modus Best of 11 legs bestritten. Im Finale wurde dann auf einer Distanz von Best of 13 legs die Siegerin gekürt.

Teilnehmerinnen 
Top 8 der BDO-Weltrangliste:

Weitere Spielerinnen
  Casey Gallagher
  Rhian Griffiths
  Paula Jacklin
  Zoe Jones
  Ann-Louise Peters
  Sharon Prins
  Laura Turner
  Anca Zijlstra

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 22.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Bericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

Dartwettbewerb in Frimley Green
Dartveranstaltung 2016
BDO World Trophy